Wood End (Atherstone) – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Wood End – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Wood End – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Wood End – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Wood End (Coventry) – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Wood End (Fillongley) – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Wood End – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Wood End – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Wood End (Oldham) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Wood End (Stratford-on-Avon) – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Wood End (Tameside) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Wood End (Wolverhampton) – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)